Лома де ла Вирхен има више значења:

 Лома де ла Вирхен (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома де ла Вирхен (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику